Дми́трий Алекса́ндрович Жирно́в (род. 1 июня 1977) — российский дипломат. Посол Российской Федерации в Афганистане (с 29 апреля 2020 года).

Биография 
Дмитрий Жирнов родился в 1977 году. 

Завершил обучение и получил диплом о высшем образовании Московского государственного института международных отношений при Министерстве иностранных дел России, в 2000 году. После окончания учебного заведения приступил к дипломатической работе. Защитил диссертационную работу на соискание степени кандидата политических наук. 

Работал в системе Министерства иностранных дел, деятельность осуществлял в Центральном аппарате и за рубежом.

С 2016 по 2019 годы работал в должности советника-посланника Посольства России в США.

Указом Президента России Владимира Путина 29 апреля 2020 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Афганистане.

Женат. Владеет английским и китайским языками.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (26 декабря 2017).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (10 февраля 2022).

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии

Примечания

Ссылки 
 Страница посла на сайте посольства России в Афганистане 

Выпускники МГИМО
Кандидаты политических наук
Послы Российской Федерации в Афганистане